Termenul avar poate să însemne:

 Avar - un om foarte zgârcit; în literatura română este bine reprezentat în opera Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu Delavrancea
 Avari - un popor migrator venit din Asia care a alcătuit un imperiu în Europa răsăriteană
 Avari - un popor care trăiește în Caucaz, în special în Daghestan, unde reprezintă grupul predominant.
 Avarul (L'Avare) - comedie satirică a lui Molière.
 Avari (Pământul de Mijloc) - personaje ficționale din cărțile scrise de J.R.R. Tolkien

Vezi și
 Scrooge